Plaats in Indonesië
 Santong (Kayangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Santong (Terara), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara